Курлятев:
 Курлятевы-Оболенские — русский княжеский род
 Курлятев, Владимир Константинович (ум. после 1568) — князь, воевода в царствование Ивана Грозного
 Курлятев-Оболенский, Дмитрий Иванович (ум. 1563) — князь, боярин, военачальник
 Курлятев-Большой, Иван Константинович  (ум. 1583) - князь, воевода в царствование Ивана Грозного